Pierre Fichet (+1672), religieux carme français connu sous le nom de Irénée de Sainte-Catherine.
 Pierre Fichet (1927 - 2007), peintre contemporain français.